Вацлав Каплицкий (28 августа 1895 — 4 октября 1982) — чешский писатель, автор ряда исторических романов.

Биография 
Вацлав Каплицкий родился в городе Сезимово-Усти. В 1914 году он закончил гимназию в Таборе, годом позже был призван в армию и отправлен на фронт в Галицию. В 1916 году Каплицкий попал в плен к русским. Он вступил в чехословацкий корпус, в 1918 году во Владивостоке, в ходе гражданской войны, снова попал в плен и вернулся на родину в 1919 году. Каплицкий работал в социалистическом союзе чехословацких легионеров, в министерстве обороны, в ряде книжных издательств, писал для многих газет. В 1950-х годах он полностью посвятил себя писательству.

Произведения 
Каплицкий известен в первую очередь как автор исторических романов. Это «Республика Табор» о гуситах, «Железная корона» об эпохе Тридцатилетней войны, «Молот ведьм» об охоте на ведьм в конце XVII века, «Рекруты» о крестьянском восстании в конце XVIII века и другие.

Примечания

Ссылки 
Václav Kaplický

Писатели Чехии
Авторы исторических романов
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Персоналии:Чехословацкий корпус